Der 50-m-Kleinkalibergewehr-Dreistellungskampf der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 2. August 2021 in der Asaka Shooting Range statt.

Titelträger

Ergebnisse

Finale

Weblinks 
 Olympic Sports Shooting

Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf Manner